een stad in Frankrijk, zie Alençon (stad)
 een middeleeuws graafschap, later hertogdom, zie graafschap Alençon